1981 EM1 är en asteroid i huvudbältet som upptäcktes den 7 mars 1981 av den belgiske astronomen Henri Debehogne och den italienske astronomen Giovanni de Sanctis vid La Silla-observatoriet.

Asteroiden har en diameter på ungefär 12 kilometer och den tillhör asteroidgruppen Themis.

Referenser 

Huvudbältesasteroider
Themis-asteroider
Ej namngivna småplaneter
Astronomiska upptäckter av H Debehogne
Astronomiska upptäckter av Giovanni de Sanctis
Astronomiska upptäckter 1981